Имение Шале Пуйи () — семейный бизнес со столетней историей. В данный момент имение производит два 100 % шардонне: Пуйи-Фюиссе (), Сен-Веран (). Имение Шале Пуйи расположено на склоне холма с видом на деревню Пуйи в сердце апелласьона Пуйи-Фюиссе, Бургундия, Франция.

История 
В 1774 году семья Плюме владела землей в Шасела () — деревня рядом с Маконом. Этот регион Бургундии в то время был известен своими винами, и, как большинство соседей, семья Плюме заинтересовалась виноделием.
В 1928 году Джозеф и Филиппина Плюме получили их первую награду за Бургундское вино на конкурсе вин в Маконе (). В то время вина Пуйи-Фюиссе и Сен-Веран ещё не были определены Национальным Институтом Контроля за Апелляциями (). Вина Пуйи-Фюиссе и Сен-Веран были впервые определены в 1936 и 1971 годах.
В 1983 году Анри Плюме передал имение во владение своей дочери Мари-Аньес Плюме (Marie-Agnès Plumet) и её мужу Бернару Леже (Bernard Léger).

Вина 
Имение Шале Пуйи утверждает, что при производстве вин оно практикует только традиционное виноделие и с уважением относится к терруару (). Такой подход, согласно Шале Пуйи, позволяет максимально точно придать винам определенные вкусы и ароматы.

Пуйи-Фюиссе и Сен-Веран: Сухое белое сто-процентное Шардонне.

Философия 
Философия Имения Шале Пуйи в позволении природе выразить себя через натуральные процессы виноделия.

Преданность Делу 
После того как Анри Плюме передал имение во владение своей дочери Мари-Аньес Плюме и её мужа Бернара Леже, им обоим пришлось отказаться от карьер в медицине, чтобы полностью посвятить себя работе в Шале Пуйи. До этого Мари-Аньес была фармацевтом-биологом, старшим регистратором больницы в Лионе (), а Бернар защитил вторую докторскую степень в области фармакологии, вслед за первой посвященной исследованию анестетиков.

В 1984 году они оба переехали в Солютрэ-Пуйи (). Мари-Аньес начала работать в местной медицинской лаборатории в Маконе заместителем заведующего. Бернар стал деревенским доктором. Как говорит сам Бернар, огромное количество работы в имении вынудило его отказаться от этой практики. С 2004 года он стал сопровождающим доктором помогая людям заболевшим заграницей вернуться во Францию. К этому времени доктор Леже-Плюме, параллельно с работой в Шале Пуйи, окончил Университет Дижона () по специальности Виноделие и дополнительно получил несколько сельскохозяйственных сертификатов в Боне (). В 2004 Мари-Аньес получила свидетельство Professionnel Agricole.

Преданность и любовь к виноделию дало имению Шале Пуйи признание в кругах виноделов и ценителей вин.

В 2008 году Бернар Леже-Плюме стал Рыцарем Братства Винных Чаш () — эксклюзивное сообщество виноделов Бургундии.

Примечания

Ссылки 
 Имение Шале Пуйи 
 Капелька солнца
 Братство Рыцарей Винных Чаш (фр. Confrérie des Chevaliers du Tastevin) 

Винодельческие хозяйства Бургундии
Сельскохозяйственные компании Франции
Компании, выращивающие многолетние культуры